Старосольська:
 Старосольська Дарія (1881–1941) — українська громадська діячка, музикант, редактор.
 Старосольська Уляна (1912–2011) — журналістка і письменниця.